L'Heliopolis Open masculin 2010 est l'édition 2010 de l'Heliopolis Open qui se déroule au Caire du 11 au 16 avril 2010. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Islam El Fiky.

Grégory Gaultier, seul joueur non égyptien parmi les quatre demi-finalistes s'impose face à  Omar Mosaad.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heliopolis Open
 Heliopolis Open féminin 2010
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2010
Sport en Égypte en 2010
Sport en avril 2010
Squash en 2010